

Persone
 Dan Luger – rugbista inglese.
 Georg Luger – progettista di armi.
 Lex Luger – wrestler statunitense.

Armi
 Luger P08 – pistola semiautomatica

Munizioni
 9 mm Luger – tipo di cartuccia
 7,65 Luger – tipo di cartuccia

Pagine correlate 

Lugger